Sud kan syfta på:

 Sud (kast) – ett kast i Indien
 Sud (musikalbum av Fiorella Mannoia) – ett musikalbum av Fiorella Mannoia från 2012

Geografi

Haiti 

 Sud (Haiti), departement,

Kamerun 

 Södra regionen (region i Kamerun), 

Robotskapade Kamerunförgreningar